Liebe auf den zweiten Blick ist ein mehrfach verwendeter Filmtitel für
 Liebe auf den zweiten Blick (1947), US-amerikanisches Musical von Gregory La Cava
 Liebe auf den zweiten Blick (1964), ein Fernsehfilm mit Wolfgang Spier
 Liebe auf den zweiten Blick (1982), tschechoslowakischer Film
 Liebe auf den zweiten Blick (2005), Fernsehfilm mit Jutta Speidel
 Liebe auf den zweiten Blick (2008), Filmkomödie
 Lilly Schönauer – Liebe auf den zweiten Blick, Fernsehfilm von Peter Sämann aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Auf den zweiten Blick